Ветий Руфин може да се отнася за:

 Гай Ветий Косиний Руфин
 Ветий Руфин (консул 323 г.)